Vida de familia (pel·lícula de 1963), pel·lícula espanyola dirigida per José Luis Font
 Vida de familia (títol en català: Vida de família), telefilm espanyol de 2007 dirigit per Llorenç Soler.
 Vida de familia (pel·lícula de 2017), pel·lícula xilena dirigida per Alicia Scherson i Cristián Jiménez.